Frédéric Henri Le Normand de Lourmel – generale francese
Lourmel – stazione della Metropolitana di Parigi